

Geografia do Brasil 
 Estrela do Norte (Goiás) — município do estado de Goiás
 Estrela do Norte (São Paulo) — município do estado de São Paulo
 Estrela do Norte (São Gonçalo) — bairro do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro
 Estrela do Norte (Castelo) — distrito do município de Castelo (Espírito Santo)

Desporto 
 Estrela do Norte Futebol Clube — equipe de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo
 Estrela do Norte Esporte Clube (São Fidélis) — equipe de São Fidélis, estado deRio de Janeiro

Astronomia 
 Estrela Polar
 Estrela do Norte ou Polaris

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de clubes